Фінал чемпіонату Південної Америки з футболу 1953 — фінальний матч 22-го розіграшу чемпіонату Південної Америки. Відбувся 1 квітня 1953 року в Лімі на Національному стадіоні.

Передісторія

Зустрічі збірних у фіналах чемпіонату

Шлях до фіналу 

Примітки:

Матч

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

Фінал
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 1 квітня
Квітень 1953